

Sigle 

Le sigle ou acronyme ALBA peut signifier :
 Académie libanaise des beaux-arts, une faculté de l'université de Balamand (Tripoli, Liban) ;
 Alliance bolivarienne pour les Amériques, une alternative politique et économique à la zone de libre-échange des Amériques de George W. Bush.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Alba Mons, ou Alba Patera, est un volcan éteint de la planète Mars.

Biologie 

 En taxonomie alba (sans majuscule), nominatif singulier féminin d'un adjectif latin signifiant « blanc », est utilisé comme épithète spécifique ou comme nom sous-spécifique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Physique 
  est un synchrotron situé dans le Barcelona Synchrotron Park à Cerdanyola del Vallès (Catalogne, Espagne).

Sciences humaines et sociales

Histoire

Antiquité 
 Alba (« La Blanche » en latin) est le nom de plusieurs cités antiques :
 Alba Fucens, une colonie romaine dans les Apennins, sur le territoire de l'actuelle Massa d'Albe (Abruzzes, Italie) ;
 Alba Helviorum, une cité gallo-romaine située près de l'actuelle Alba-la-Romaine (Ardèche, région Auvergne-Rhône-Alpes, France) ;
 Alba Longa (« Albe la Longue »), une cité du Latium, rivale de Rome au  ;
 Alba Pompeia, une cité de Ligurie, aujourd'hui Alba (Piémont, Italie).
 L'Alba est une rivière de la Gaule (aujourd'hui l'Aube).

Moyen-Âge 
 L'alba (« l'aube » en langue d'oc) est une poésie lyrique des troubadours, ayant pour thème la séparation de deux amants à l'aube et se déclamant au point du jour.
 Alba Bulgarica ou Alba Graeca est le nom de l'actuelle Belgrade (Serbie) du .
 Alba Regia est un ancien nom de Székesfehérvár (Transdanubie centrale, Hongrie).
 Cetatea Albă est une forteresse moldave du  installée sur le site de la Tyras antique et du comptoir génois de Montecastro, entourée aujourd'hui par la ville de Bilhorod-Dnistrovskyï (oblast d'Odessa, Ukraine).
 « Royaume d'Alba » désigne généralement le royaume d'Écosse entre la mort de Donald II en 900 et celle d'Alexandre III en 1286.

Temps modernes 
 La bataille d'Alba de Tormes de 1809 et  sont deux batailles de la guerre d'indépendance espagnole qui se sont déroulées à Alba de Tormes (province de Salamanque, Castille-et-León, Espagne). La première s'est soldée par une nette victoire des forces françaises sur les forces espagnoles, et la seconde par l'échec des Français vis-à-vis des forces britanniques en retraite.

Linguistique 
 Alba signifie « Écosse » dans plusieurs langues celtiques dont le breton, le cornique, le gaélique écossais, le gallois et l'irlandais.
 Le nom alba signifie « aube » dans plusieurs langues dont l'espagnol, le finnois, l'italien, l'occitan et le roumain.
 L'adjectif féminin alba, qui signifiait « blanche » en latin et en gaulois, a conservé ce sens dans plusieurs langues romanes dont le roumain et (dans un registre poétique, comme « albe » en français) l'espagnol et l'italien.

Culture et société

Arts plastiques 
 Le Portrait de la duchesse d'Alba en blanc (1795) et le Portrait de la duchesse d'Alba en noir (1797) sont des tableaux de Goya.

Cinéma 
 Alba est un film équatorien d' (2016).

Littérature 
 Alba est le huitième tome de la série fantasy Les Ailes d'Alexanne, d'Anne Robillard.

Sports 
 L'Alba Berlin est un club de basket-ball basé à Berlin (Allemagne).

Anthroponyme

Prénom 
Alba est un prénom d'origine latine, donné principalement en Italie et dans les pays hispanophones, un peu aussi en France.

Patronyme 

 la , une famille noble de Castille qui remonte au , notamment connue pour :
 ses ducs,
 la duchesse d'Alba María Cayetana de Silva (1762-1802), amante de Goya ;
 Abelard Saragossà i Alba (?-), un linguiste et enseignant espagnol ;
 Adolfo Ángel Alba (1963-), un musicien mexicain ;
 Camille Alba (2002-), actrice, comédienne et mannequin franco-danoise ;
 Haydée Alba (v. 1950-), une chanteuse de tango argentine ;
 Jessica Alba (1981-), une actrice américaine ;
 Jordi Alba (1989-), un footballeur espagnol ;
 Juan Diego Alba (1997-), un coureur cycliste colombien ;
 Miguel Ángel Alba Díaz (1951-), un évêque mexicain ;
 Maria Alba (1910-1999), une actrice espagnole et américaine ;
 Rafael Alba (1993-), un taekwondoïste cubain ;
 Santiago Alba Bonifaz (1872-1949), un homme politique espagnol ;
 Sebastião Alba (1940-2000), un poète mozambicain ;
 Víctor Alba (1916-2003), un journaliste et écrivain espagnol.

Toponyme

Espagne 
 Alba de Oca, une localité dépeuplée de la commune de Villafranca Montes de Oca (province de Burgos, Castille-et-León) ;
 Alba de Teruel, une commune de la province de Teruel (Aragon) ;
 Alba de Tormes, une commune de la province de Salamanque (Castille-et-León) ;
 Alba de Yeltes, une commune de la province de Salamanque (Castille-et-León) ;

États-Unis 
 Alba, une ville du comté de Jasper (Missouri) ;
 Alba, un borough du comté de Bradford (Pennsylvanie) ;
 Alba, une municipalité des comtés de Rains et de Wood (Texas) ;

France 
 Alba-la-Romaine, une commune de l'Ardèche (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Italie 
 Alba, une commune de la province de Coni (Piémont) ;
 Alba Adriatica, une commune de la province de Teramo (Abruzzes) ;

Roumanie 
 județ d'Alba, un județ de Transylvanie ;
 Alba Iulia, le chef-lieu du județ d'Alba.

Homonymie de localités
Patronyme hispanique
Épithète spécifique